Relocated è il settimo album in studio del gruppo musicale tedesco Camouflage, pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni